Дворы́ — множественное число слова двор, название населённых пунктов.

Населённые пункты

Россия 
Брянская область
 Ивочкины Дворы — деревня в Дятьковском районе.
 Грибовы Дворы — деревня в Карачевском районе.
 Жиркины Дворы — деревня в Карачевском районе.

Белгородская область
 Бобровы Дворы — село в Губкинском районе.
 Зоринские Дворы — хутор в Ивнянском районе.
 Крапивенские Дворы — хутор в Яковлевском районе.

Курская область
 Беловские Дворы — деревня в Тимском районе.
 Верхние Постоялые Дворы — деревня в Октябрьском районе.
 Высоконские Дворы — хутор в Медвенском районе.
 Илюшины Дворы — хутор в Мантуровском районе.
 Постоялые Дворы — деревня в Курском районе.
 Селиховы Дворы — деревня в Курском районе.
 Сороковые Дворы — деревня в Золотухинском районе.
 Шляховы Дворы — хутор в Горшеченском районе.

Липецкая область
 Юрские Дворы — деревня в Воловском районе. 

Орловская область
 Житные Дворы — посёлок в Болховском районе.
 Сизовы Дворы — посёлок в Кромском районе.
 Ямские Постоялые Дворы — посёлок в Ливенском районе.
 Нижние Дворы — деревня в Малоархангельском районе.
 Болотовские Дворы — деревня в Орловском районе.
 Поваляевы Дворы — посёлок в Орловском районе.
 Полозовские Дворы — деревня в Орловском районе.
 Распоповские Дворы — деревня в Орловском районе.
 Мочёные Дворы — посёлок в Орловском районе.
 Свапские Дворы — деревня в Троснянском районе.
 Тиньковские Дворы — деревня в Урицком районе.
 Юдины Дворы — посёлок в Урицком районе.

Смоленская область
 Новые Дворы — деревня в Вяземском районе.
 Новые Дворы —  деревня в Вяземском районе.

Тульская область
 Домнинские Дворы — деревня в Заокском районе.
 Ченцовы Дворы — деревня в Одоевском районе.
 Молочные Дворы — посёлок в Плавском районе.

Другое 
 Банские дворы — название исторического здания в Хорватии городе Загребе.
 Монетные дворы — производственные предприятия, изготавливающие монеты, ордена, медали, значки и др.
 Хакские дворы — архитектурный комплекс закрытых дворов в Германии.
 Дворы-колодцы — дворы, образованные близко стоящими стенами многоэтажных домов.

См. также 
 Двор
 Дворики
 Новый Двор